Fenris, eller Fenrir, är en varg i nordisk mytologi. Namnet används också av:

 Gylve Fenris Nagell, musiker
 HMS Fenris, monitor/pansarbåt i svenska flottan
 S/S Fenris, ångfartyg
 Fenrir, en av Saturnus månar, se S/2004 S 16
 Fenrir Grårygg, en karaktär i böckerna om Harry Potter
 Fenrisgletscher